( au pluriel) est un mot anglais signifiant « terrien ».

Cinéma 
 Earthling, film américain de Clay Liford, sorti en 2011
 Earthlings, film documentaire américain de Shaun Monson, sorti en 2005

Musique

Groupe 

 , groupe de Trip hop britannique

Album 

 , album de David Bowie, sorti en 
 , album de , sorti en 
 Earthling, album d'Eddie Vedder, sorti en